Ладенбург (нем. Ladenburg):

 Ладенбург — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Ладенбург, Альберт (1842—1911) — немецкий химик-органик.
 Ладенбург, Рудольф (1882—1952) — немецкий физик.